Eitarō Ozawa (1909-1988) – attore giapponese
 Jisaburō Ozawa (1886-1966) – ammiraglio giapponese
 Louis Ozawa Changchien (1975) – attore statunitense
 Maria Ozawa (1986) – attrice, ex attrice pornografica e AV idol giapponese
 Masashi Ozawa, noto come Killer Khan (1947) – ex wrestler giapponese
 Michihiro Ozawa (1932) – ex calciatore giapponese
 Seiji Ozawa (1935) – direttore d'orchestra giapponese
 Shigehiro Ozawa (1922-2004) – regista e sceneggiatore giapponese

Pagine correlate 
 Osawa